Campillo de Altobuey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Altobuey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Campillo de Altobuey (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar